Подалирий:

 Подалирий — в древнегреческой мифологии знаменитый врач, сын Асклепия, брат Махаона.
 Подалирий () — бабочка семейства парусников.
 (4086) Подалирий — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.